
Termin -{CBP}- ima više značenja.

 -{OPN1LW}-, opsin 1
 Kalcijum-vezujući protein